Adama Traoré (1990) - futebolista marfinense
 Adama Traoré (1996) - futebolista hispano-malinês
 Adama Noss Traoré - futebolista malinês nascido em Bamako, junho de 1995
 Adama Malouda Traoré - futebolista malinês nascido em Bamako, junho de 1995

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos